Теул де Гонзалез Ортега има више значења:

 Општина Теул де Гонзалез Ортега (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Теул де Гонзалез Ортега (Теул де Гонзалез Ортега, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику